Kish kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Sjäki),

Irak 

 Kish  Babil,

Iran 

 Kish (ö), ort, Hormozgan, 
 Kish (stad) – en stad på ön

Uzbekistan 

 Kish – äldre namn på en stad i Uzbekistan, se Sjachrisabz

Se även 
 Quiche
 Kisch
 Kiss

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar